100Kai no Kiss é o quarto single de Aya Matsuura, lançado em 28 de novembro de 2001. O single apareceu 7 vezes no ranking da Oricon, chegando na segunda posição.

Lista de músicas
 "100kai no KISS" (100回のKISS; 100th Kiss)
 "MERRY X'MAS FOR YOU"
 "100kai no KISS" (Instrumental) (100回のKISS(Instrumental))

Número de Catálogo 
EPCE-5128

Oricon gráfico de posições

Performances na TV
Music Station-29 de novembro de 2001
Utaban-30 de novembro de 2001
Hello Pro Hour-26 de maio de 2006

Concertos

Hello! Project 2001 Sugoizo! 21seiki
Hello! Project 2002 ~Kotoshi mo Sugoizo!~
Matsuura Aya FIRST CONCERT TOUR 2002 Haru "FIRST DATE" at Tokyo International Forum
Yeah! Meccha Live
Matsuura Aya Concert Tour 2003 Haru ~Matsu Ring PINK~
Matsuura Aya Concert Tour 2003 Aki ~Ayaya Hit Parade!~
Matsuura Aya Concert Tour 2004 Haru ~Watashi to Watashi to Anata~
Matsuura Aya Concert Tour 2004 Aki ~Matsu ◇Crystal◇ Yoyogi Special~
Matsuura Aya Concert Tour 2005 Haru 101kaime no KISS ~HAND IN HAND~
v-u-den First Concert Tour 2005 Haru ~v-u-densetsu~ - Ishikawa Rika
Live in Shanghai
Matsuura Aya Concert Tour 2007 Aki ~Double Rainbow~
2008 Hello! Project Shinjin Kouen 9gatsu ~Shibakouen STEP!~ - Maeda Yuuka
Hello! Project 2009 Winter Elder Club Kouen ~Thank you for your LOVE!~

Ligações externas
 

Singles de 2001
Aya Matsuura